

Топоним 

 Сарапики — кантон Коста-Рики в провинции Эредия.
 Сарапики — река в Коста-Рике.